Келли Старр (, ), настоящее имя  — американская порноактриса, член Зала славы Urban X Award.

Биография 
Родилась 19 июля 1977 года в Лос-Анджелесе. Дебютировала в порноиндустрии в 2003 году, в возрасте около 26 лет. Снималась для таких студий, как Black Ice, Evasive Angles, Evil Angel, Heatwave, Red Light District Video, West Coast Productions и многих других. Первый кримпай — в 2008 году в фильме Cream Filled Phatties 2 (студия Black Ice, режиссёр Tony Flush).

В 2011 году включена в Зал славы Urban X Award.

Ушла из индустрии в 2014 году, снявшись в 117 фильмах.

Награды 
 2011 — включена в Зал славы Urban X Award

Избранная фильмография 
 My Black MILF Neighbor
 Nice Azz Tits 7
 Thong Team

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Члены Зала славы Urban X